Aranka, keresztnév
Aranka, folyó Románia és Szerbia területén, a Tisza bal oldali mellékfolyója
Aranka (Cuscuta) növénynemzetség, melynek tagjai élősködő növények